

Cinema e televisione 
 L'ultimo dei Mohicani – serial statunitense del 1932
 L'ultimo dei Mohicani – film statunitense del 1947, diretto da George Sherman
 L'ultimo dei Mohicani – film italo-spagnolo del 1965
 L'ultimo dei Mohicani – film statunitense del 1992 per la regia di Michael Mann
 L'ultimo dei Mohicani – serie televisiva canadese del 1994
 L'ultimo dei Mohicani – serie televisiva italiana a cartoni animati del 2004

Letteratura 
 L'ultimo dei Mohicani – romanzo d'avventura di James Fenimore Cooper del 1826, da cui sono seguiti numerosi adattamenti cinematografici

Musica 
 L'ultimo dei Mohicani – album colonna sonora del film omonimo del 1992

Pagine correlate 
The Last of the Mohicans